Édouard Pinaud (1810?-1868) est un parfumeur français.
Gauthier Pinaud (1988-) est un footballeur français.
Pierre Pinaud (1969-) est un scénariste et réalisateur français.